Friedrich steht für:

 Friedrich, Vorname
 Friedrich (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Friedrich als Herrschername, siehe Liste der Herrscher namens Friedrich
 Friedrich (Glasmacher), Glasmacherfamilie
 Friedrich (Spiel), Brettspiel
 Friedrich (Schiff, 1880), Traditionsschiff
 Friedrich (Schiff, 1910), Ewer

Siehe auch:
 Friedrich von Schwaben, Minneroman
 Grube Friedrich in Steckenstein, Mittelhof bei Wissen, Altenkirchen
 Gebr. Friedrich-Werft, Werft in Kiel
 Zeche Friedrich
 Friedrichs-Universität
 Friedrichsbau
 Fridericianum
 Friedrichstadt (Begriffsklärung)
 Jagdschloss Friedrichsruhe in Friedrichsruhe, Baden-Württemberg